The Chosen puede referirse a:

The Chosen, serie de televisión sobre la vida de Jesús de Nazaret.
The Chosen, canción de Don Omar.